Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 22. Европском првенству у атлетици у дворани 1992. одржано је 1. марта  у Палати спортова у Ђенови, Италија.

Титулу освојену у Глазгову  1990. није бранила Клаудија Лош из Западне Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 12 бацачица кугле из 7 земља.

  Бугарсла (1)
  Италија (2)
  Литванија (1)
  Немачка (3))
  Португалија (1)
  Румунија (1)
  Уједињени тим (3)

Рекорди 
Извор:

Освајачи медаља

Резултати 
Извор:

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за жене после 22. Европског првенства у дворани 1970—1992.

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су бацачице когле које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — бацање кугле за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за жене

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕПд 1990.
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1992.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани